– japońska lekarka, aktywistka walcząca o prawa kobiet. Założycielka  (1900), pierwszej szkoły medycznej dla kobiet w Japonii. Znana też jako Washiyama Yayoi.

Bibliografia 
 

Działacze na rzecz praw kobiet
Japońscy lekarze
Ludzie urodzeni w Kakegawie
Ludzie związani z Tokio
Urodzeni w 1871
Zmarli w 1959